Дори может означать:

 Дори (Буркина-Фасо) — город в Буркина Фасо, столица региона Сахель и провинции Сено.
 Дори — одно из названий княжества Феодоро в средневековом Крыму.
 Дори, Пьер Анри (1839—1866) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, мученик.
 Дори, Яаков (1899—1973) — израильский военный деятель, первый начальник Генерального штаба Армии Обороны Израиля.
 Дори (имя) — женское имя
 Дори (В поисках Немо) — персонаж мультфильма «В поисках Немо» и «В поисках Дори».
  — тип лодки-плоскодонки.
 Дори — река в Афганистане, левый приток реки Аргандаб.